Селі́мов — прізвище. Жіноча форма — Селімова.

Відомі носії 

 Селімов Алім Максимович (1983) — азербайджанський та російський боксер-любитель, чемпіон світу (2007), чемпіон Європи (2006, 2010), переможець Європейських ігор 2015 року.
 Селімов Альберт Шевкетович (1986) — білоруський борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон світу, учасник Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту Білорусі.
 Селімов Замір Фахрійович (1962) — український та радянський кримськотатарський футболіст, нападник.